Staerkle ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Staerkle (1892–1977), Schweizer Archivar und Autor
 Maurizius Staerkle Drux (* 1988), Dokumentarfilmer